El término Xena: La princesa guerrera puede referirse a:

 Xena: la princesa guerrera (1995-2001), una serie de televisión protagonizada por Lucy Lawless y Renée O'Connor.
 Xena: la princesa guerrera, un álbum musical editado en 1996.
 Xena: la princesa guerrera, una colección de historietas publicadas entre 1996 y 2007.
 Xena: Warrior Princess, un videojuego para PlayStation desarrollado por VU Games y publicado por Electronic Arts en 1999.
 Xena: Warrior Princess: The Talisman of Fate, un videojuego para la N64.

Véase también 
 Hércules & Xena: la batalla del Olimpo
 Categoría Xena: la princesa guerrera para obtener más información sobre el mundo de Xena.